Urai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uraí, kommun, Paraná,

Ryssland 

 Uraj, Ryssland, ort, Chantien-Mansien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar